Zaposlitev je beseda, ki se uporablja v aktivnem (tvornem) in pasivnem (trpnem) pomenu, na primer:
 dejanje, s katerim se vključi nekoga v neko dejavnost (npr zaposlitev otrok z igro – aktivni pomen, osebek zaposluje);
 dejanje, s katerim delodajalec sprejme nekoga v službo (npr zaposlitev večjega števila delavcev – aktivni pomen, osebek zaposluje);
 delo na podlagi delovnega razmerja (npr stalna/začasna zaposlitev – pasivni pomen, osebek je zaposlen);
 trajno opravljanje neke poklicne dejavnosti (npr zaposlitev pri brusilnem stroju – pasivni pomen, osebek je zaposlen).

Viri
• Slovar slovenskega knjižnega jezika